Talis peut faire référence à :

Prénom 
  (1958-), procureur général d'État américain de l'Alaska ;
  (née au ), chanteuse, compositrice, activiste et femme politique anglaise.
  (1976-2009), entraineur estonien de kickboxing.

Zoologie 
 , genre de papillon de la famille des Crambidae.

Télévision 
 Talis, le chevalier du temps, série télévisée d'animation française produite par Millimages et diffusée en 2003.

Informatique 
 , société informatique anglaise spécialisée dans la fabrication de logiciels éducatifs.

Médecine 
 , marque de médicament vendue dans les pays anglo-saxons, à base de metaclazepam, dérivé du benzodiazepine (anxiolytique).

Voir aussi 
 
 Thalys, consortium européen d'entreprises ferroviaires
 , six villages d'Azerbaïdjan (orthographe européenne Talish)